Diesel kan syfta på 

 Dieselolja – ett bränsle
 Dieselmotor – en förbränningsmotor
 Turbodiesel – en dieselmotor med en avgasturbo
 Diesellok – ett lokomotiv som drivs av en eller flera dieselmotorer
 Dieselelektriska lok – ett diesellok med generator och elektrisk drift
 Dieselmotorvagn – en motorvagn som använder en dieselmotor
 Diesel-elektriskt maskineri – en dieselmotor som driver en elgenerator, som i sin tur driver en eller flera elmotorer
 Dieselverkstaden – en äldre industribyggnad i Nacka kommun
 Diesel 2000 – FIA:s reglemente för standardvagnar med dieseldrivna turbodieselmotorer
 Diesel (film) – en tysk dramatiserad biografifilm från 1942 i regi av Gerhard Lamprecht
 Diesel (klädmärke) – ett italienskt klädmärke grundat 1978 av Renzo Rosso

Personer
 Rudolf Diesel (1858–1913), en tysk ingenjör och uppfinnare av dieselmotorn
 Vin Diesel (1967–), amerikansk skådespelare